Ilaka er et ord, som anvendes i flere sydasiatiske sprog som betegnelse for naboområde eller lokalområde. Betegnelsen dukker op i formelle forvaltningsmæssige betegnelser, eksempelvis som et lokalt forvaltningsområde i Bangladesh, som en underinddeling af et distrikt i Nepal, men almindeligvis som betegnelse for naboområde eller lokalområde på en række sydasiatiske sprog.

Se også 
 Den regionale forvaltningsinstans i Nepal, District Development Committee.

Ord og vendinger